Маргу́лис — еврейская фамилия. Известные носители:

 Маргулис, Адель (1863—1949) — американская пианистка и музыкальный педагог.
  (1921—2018) — американский учёный в области радиологии.
 Маргулис, Бен — американский композитор и продюсер.
 Маргулис, Виталий Иосифович (1928—2011) — российский пианист и музыковед.
 Маргулис, Григорий Александрович (род. 1946) — американский математик и педагог, лауреат Филдсовской премии.
 Маргулис, Давид Львович (1914—1993) — Герой Советского Союза.
 Маргулис, Джулианна (род. 1966) — американская актриса.
  (род. 1951) — американский специалист в области компьютерной обработки изображений, цветокорректировки и фотошопа.
 Маргулис, Евгений (род. 1982) — израильский хоккеист.
 Маргулис, Евгений Шулимович (род. 1955) — советский и российский рок-музыкант, гитарист и вокалист, участник группы «Машина времени».
 Маргулис, Лев Михайлович (Лейбиш Менделевич; 1910—1975) — советский скрипач, мемуарист, драматург.
 Маргулис, Линн (1938—2011) — американский биолог, внёсшая вклад в эндосимбиогенетическую теорию.
 Маргулис, Макс (1856—1920) — австрийский метеоролог; изобрёл формулу Маргулиса, характеризующую наклон атмосферного фронта.
 Маргулис, Марк Моисеевич (род. 1948) — российский художник, педагог.
 Маргулис, Мириам (род. 1941) — британская актриса, лауреат премии BAFTA.
 Маргулис, Михаил Семёнович (1876—1951) — клиницист и учёный.
 Маргулис, Юлий Викторович (1886—1937) — меньшевик, начальник Управления драгоценных металлов Наркомата финансов СССР.

Другие значения 
 Маргулис — музыкальный альбом 2013 года.

См. также 
 
 
 Валар Моргулис